Вячеслав Николаевич Тимченко (; род. 16 августа 1971, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский хоккеист, защитник ХК «Сокол».

Клубная карьера 
Выступал за киевские команды ШВСМ, «Сокол», «Беркут», в Великобритании играл за «Халл Стингрэйз», в Германии за «Вайсвассер» / «Лаузитцер Фюксе». В Белорусской Экстралиге представлял «Гомель» и «Витебск», в России играл за «Воронеж» и «Нефтехимик». В 2001 году выиграл чемпионат ВЕХЛ и чемпионат Украины в составе «Беркута», в 2007 году завоевал с «Гомелем» кубок Белоруссии.

В сборной 
В сборной Украины сыграл 91 игру (6 шайб и 12 голевых передач). Провёл 4 матча на Олимпийских играх 2002 года, играл на чемпионатах мира 1994, 2002, 2003, 2005 и 2007 годов. В составе юниорской сборной СССР в 1989 году выиграл чемпионат Европы.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ХК «Сокол»

Хоккеисты Украины
Хоккеисты СССР
Хоккейные защитники
Игроки ХК «ШВСМ»
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Беркут» Киев
Игроки ХК «Лаузитцер Фюксе»
Игроки ХК «Халл Стингрэйз»
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Витебск»
Игроки ХК «Компаньон-Нафтогаз»
Игроки ХК «Белый Барс»
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года